Karavas steht für:

 Karavas (Zypern), auch Alsancak, ein Ort in Zypern

Karavas ist der Familienname folgender Personen:
 Vagias Karavas, indischer Pokerspieler